ATP-toernooi van Moskou, tennistoernooi voor mannen
WTA-toernooi van Moskou, tennistoernooi voor vrouwen